Александр Геннадьевич Петрик () — советский, украинский и российский футболист, полузащитник, нападающий.

Биография 
Уроженец Грозного, начинал играть на Дальнем Востоке в командах второй лиги «Луч» Владивосток (1985—1987), «Океан» Находка (1988—1990), «Шахтёр» Артём (1991). В 1992 году играл в Японии, потом перешёл в любительский украинский клуб «Бескид» Надворная. 1993 год начал в команде первой лиги Украины «Закарпатье» Ужгород, затем перешёл в СК «Одесса», с октября 1993 до августа 1994 выступал за клуб высшей лиги «Металлург» Запорожье. Затем играл в Венгрии и Германии. Завершил карьеру в «Океане» в 1998—1999 годах во второй лиге.

Обладатель Кубка РСФСР 1989 года.

Тренер в ДФШ «Океана».

Ссылки 
 Александр Петрик: «Я снова выбрал бы футбол» 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Океан»
Игроки ФК «Шахтёр» Артём
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье